Кэмпион () — английская фамилия. Известные носители:

 Кэмпион, Джейн (род. 1954) — новозеландская сценаристка, писательница и кинорежиссёр.
 Кэмпион, Джордж Брайант (1795—1870) — английский художник-баталист.
 Кэмпион, Томас (1567—1620) — английский лирический поэт и композитор.